Ореховец (укр. Оріховець) — многозначный термин.

 Ореховец — одно из названий крепости Орешек на Ореховом острове в истоке реки Невы.

Населённые пункты:

Россия:
 Ореховец — село в Дивеевском районе Нижегородской области.

Украина:
 Ореховец — село, входит в Сквирский район Киевской области.
 Ореховец — село в Подволочисском районе Тернопольской области.